1. Европско првенство у рукомету за жене одржано је у Немачкој од 17. до 25. септембра 1994. у организавији Европког рукометног савеза (ЕХФ).

Систем такмичења 

На првенству је учествовало 12 репрезентација подељених у две групе А и Б са по шест екипа. Две првопласиране екипе из сваке групе играле су унакрсно у полуфиналу. Остале репрезентације из једне групе играле су мечеве са истопласираним репрезентацијама из друге групе за коначни пласман (трећепласирани си играли за 5 место итд.)

Градови домаћини 
Утакмице су игране у следећим градовима:
 Бону — Hardtberghalle (3.500 места)
 Магдебургу — Hermann-Gieseler-Halle (2.000 места)
 Олденбургу — Weser-Ems-Halle
 Вајблингену — Rundsporthalle Waiblingen

Група А 
Група је играла прва три кола у Вајблингену а четврто и пето у Бону
{|
| 
{| class="wikitable" 
|- 
!Датум !!Време!!1. екипа!! Резултат !! 2. екипа !!Детаљи
|-
|17. септембар||15,00 || Норвешка ||25 : 23 (12:11) ||  Шведска || 
|-	
|||17,00|| Данска ||26 : 20 (13:8)||  Хрватска ||
|-	
|||19,00 || Аустрија ||24 : 16 (16:10)||  Украјина || 
|-
|18. септембар||14,00||Хрватска ||14 : 13(8:8)||  Аустрија ||
|-	
|||16,00||  Шведска||20 : 32 (8:17)||  Данска ||
|-
|||18,00 ||  Украјина ||16 : 19 (7:8)|| Норвешка  || 
|-	
|19. септембар||14,00||  Шведска ||24 : 23 (18:14)||  Украјина  ||
|-
|||18,00||  Норвешка
||15 : 16 (10:10)|| Хрватска ||  
|-
|||20,00|| Данска||28 : 21 (15:12)||  Аустрија||
|-	
|21. септембар||14,00|| Хрватска ||20 : 17 (9:9)||  Шведска ||
|-
|||18,00||  Аустрија  ||11 : 14 (6:8)||  Норвешка  ||
|-
|||20,00||  Данска ||21 : 20 (9:14)||  Украјина ||
|-	
|22. септембар||14,00||  Украјина ||21 : 18 (9:10)||  Хрватска||
|-
|||18,00||  Аустрија||25 : 26 (14:15)||  Шведска||
|-
|||20,15||  Норвешка ||19 : 23 (8:10)||  Данска ||
|}
| 
 Табела групе А 

|}
 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешено, ПО = пораз, ГД = голова дао, ГП = голова примио, ГР''' = гол-разлика

Група Б 
Група је играла прва три кола у Олденбургу а четврто и пето у Магдебургу

Утакмице за пласман и полуфинале

Финалне утакмице

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Званични сајт турнира.com 
 Резултати ЕПж 1994. на сајту todor66.com

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Немачкој
Рукомет у 1994.